Flöther steht für folgende deutsche Industriebetriebe:
  Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei vorm. Th. Flöther AG, Hersteller von Landtechnik und Lokomobilen
 Neue Flöther Landmaschinen AG, Hersteller von Landtechnik, siehe Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei vorm. Th. Flöther AG
 Th. Flöther Maschinenbau AG, Hersteller von Landtechnik, siehe Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei vorm. Th. Flöther AG

Personen:
 Lucas Flöther (* 1974), deutscher Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter und Sanierungsexperte
 Theodor Flöther (1824–1891), deutscher Industrieller